Superligaen (1991/1992) była 80. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. w pierwszej rundzie rywalizowało 10 zespołów. 8 najlepszych drużyn awansowało do 2. rundy, a pozostałe dwie spadły. Najlepszy zespół drugiej rundy zostawał mistrzem kraju. Tytułu nie obroniła drużyna Brøndby IF. Nowym mistrzem Danii został zespół Lyngby BK.

1. runda

2. runda

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1991 w Danii
1992 w Danii
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej